Пи́сающая девочка () — фонтан и статуя размером около 50 см в Брюсселе, созданная в 1985 году Дени-Адрианом Дебуври и установленная в 1987 году. Представляет собой нагую девочку, писающую в установленный ниже резервуар.

По поводу создания статуи Писающей девочки существует несколько гипотез.

По одной из них, статуя является пародийной парой к символу Брюсселя — Писающему мальчику, с XVII века расположенному в районе площади Гран-плас.

Писающая девочка находится, в свою очередь, неподалёку от этой площади, в конце тупиковой аллеи Верности (Impasse de la Fidélité / Getrouwheidsgang), отходящей от улицы Rue des Bouchers / Beenhouwersstraat, где расположена в нише, обнесённой решёткой в целях безопасности.

Ссылки 
 Краткая информация 
 Писающая девочка на карте Брюсселя

Скульптуры 1985 года
Фонтаны Бельгии
Бронзовые скульптуры
Дети в скульптуре
Памятники Брюсселя